Treinramp bij Winsum (1940), waarbij in de mist (nabij Ranum) een trein op een bus botste (13 doden)
 Treinramp bij Winsum (1980), waarbij in de mist twee treinen op elkaar botsten (9 doden en 21 gewonden)
 Treinongeval bij Winsum (2016), waarbij een tankvrachtwagen met melk werd aangereden (18 gewonden)